doorwerking (muziek), deel van een sonate
 doorwerking (cao), effect van bepalingen in een cao